Питч:

 Питч — термин скалолазания, ледолазания, означающий вертикальный участок скального маршрута между двумя страховочными пунктами.
 Питч, Вольфганг (1930—1996) — немецкий шахматист, гроссмейстер
 Питч (с англ. Pitch — шаг, высота) — это регулятор на звуковоспроизводящих устройствах, который позволяет изменять темп воспроизводимого трека, вследствие чего изменяется высота тона трека.
 Питч (акустика) — то же, что и высота звука.
 Питч (бизнес) — краткая презентация себя, своей команды или проекта (см. Презентация для лифта).